Bergur Larsson Løkke Rasmussen (født 4. marts 1990 i Gilleleje) er en dansk politiker, der er medlem af Europa-Parlamentet og regionsrådet i Region Hovedstaden. Han har siden marts 2023 repræsenteret Moderaterne i Danmark og repræsenterede før da partiet Venstre. Han repræsenterer Renew Europe i EU.

Han var medlem af regionsrådet første gang fra 2014 til 2017 og blev genvalgt i 2021. Han blev første stedfortræder for Venstre til Europa-Parlamentet ved Europa-Parlamentsvalget 2019 i Danmark. Da Søren Gade forlod parlamentet i 2022 efter at være blevet valgt til Folketinget, indtrådte Rasmussen i Europa-Parlamentet. Han valgte at samtidig at beholde sin plads i regionsrådet i Region Hovedstaden.

Løkke Rasmussen skiftede parti fra Venstre til Moderaterne 13. marts 2023.

Løkke Rasmussen er søn af den tidligere statsminister og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, og dennes hustru, Sólrun Løkke Rasmussen. Løkke Rasmussen meldte sig som 17-årig ind i Venstres Ungdom i Græsted. Ved regionsrådsvalget i 2013 blev Løkke Rasmussen valgt ind i regionsrådet i Region Hovedstaden.
Ved Europa-Parlamentsvalget 2019 fik han 11.615 personlige stemmer.

Ved siden af sit politiske liv studerer han International Business ved Copenhagen Business School. Bergur Løkke Rasmussen er desuden efterretningsofficer af reserven ved Den Kongelige Livgardes anden bataljon.

Han har arbejdet i lobbyvirksomheden Grace Public Affairs.

Referencer 

Medlemmer af Europa-Parlamentet fra Danmark 2019-2024
Regionsrådsmedlemmer fra Venstre
Lobbyister
Politikere fra Venstre
Danskere i 2000-tallet
Bergur
Personer fra Gilleleje
Efterkommere af Simun av Skardi